Scheid kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Scheid, Schweiz, Graubünden, Hinterrhein District,

Tyskland 

 Scheid, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz,